Svetovno prvenstvo v alpskem smučanju 2005 je osemintrideseto svetovno prvenstvo v alpskem smučanju, ki je potekalo med 28. januarjem in 13. februarjem 2005 v Bormiu, Italija, v petih disciplinah za moške in ženske ter prvič ekipni tekmi.

Dobitniki medalj

Moški

Ženske

Ekipno

Medalje po državah

Viri 
 Prvenstvo na FIS 

2005
2005 v športu
Športne prireditve v Italiji
Bormio